Juniorski prvaci Hrvatske u nogometu za sezonu 2014./15. su bili nogometaši Splita.

Prva liga 
Za razliku od prethodnig sezona, nije održana jedinstvena juniorska liga, nego su igrane lige na razinama nogometnih središta, te potom završni turnir.

Završni turnir 
Igrano u Svetom Martinu na Muri od 9. do 13. lipnja 2015.

NS Osijek

NS Rijeka

Skupina A

Skupina B

Liga za prvaka

NS Split

NS Zagreb / NS Sjever

Izvori 
 nk-osijek.hr, Juniori na završnici prvenstva, pristupljeno 15. studenog 2015.
 Sportske novoti, 15. lipnja 2015.
 nogos.info, ''Juniori - 1, kvalitetna liga , pristupljeno 15. studenog 2015.
 hns-cff.hr, Središte Rijeka, 1. liga NS Rijeka - natjecateljska godina 2014./15. - kadeti - juniori, Bilten br. 28, objavljeno 27. svibnja 2015.,, preuzeto 15. studenog 2015.
 hns-cff.hr, Središte Rijeka, 1. liga NS Rijeka - natjecateljska godina 2014./15. - kadeti - juniori, Bilten br. 30, objavljeno 19. lipnja 2015.,, preuzeto 15. studenog 2015.

2014-15
j-p